Baral – cognome valdese di origine orientale (Pakistan, India e Boemia)
Baral – Quartiere di Delhi (India)
Baral – Città del nord ovest delle Filippine
Barral Ier des Baux – Villaggio del comune di Les Baux-de-Provence, in Francia
Barale e Baralis sono delle varianti italiane dovute alle imposizioni del ventennio fascista in Italia.